Sainte-Anne est un toponyme se référant à , nom de plusieurs saintes chrétiennes, notamment Anne, la mère de Marie (mère de Jésus).
Elle est aussi la patronne des Bretons

Localités

Belgique 
 Lavaux-Sainte-Anne, une section et un village de la ville de Rochefort ;

Canada

Manitoba 
 Sainte-Anne ou Sainte-Anne-des-chênes, ville;
 Sainte-Anne, municipalité rurale ;

Nouveau-Brunswick 
 Sainte-Anne, district de services locaux ;
 Baie-Sainte-Anne, village
 Sainte-Anne-de-Kent, village
 Sainte-Anne-de-Madawaska, ville

Ontario 
 Sainte-Anne-de-Prescott (souvent écrit Ste-Anne-de-Prescott), village majoritairement francophone faisant partie de la municipalité de canton de East Hawkesbury ;
 Sainte-Anne-des-Pins, ancienne dénomination de Grand Sudbury ;

Québec 
 Sainte-Anne-de-Beaupré, ville de la région de la Capitale-Nationale ;
 Sainte-Anne-de-Chicoutimi, nom d'origine de l'ancienne ville de Chicoutimi-Nord, au Saguenay-Lac-St-Jean ;
 Sainte-Anne-de-la-Pérade, municipalité de la Mauricie ;
 Sainte-Anne-de-la-Pocatière, municipalité de paroisse du Bas-Saint-Laurent ;
 Sainte-Anne-de-la-Rochelle, municipalité de l'Estrie ;
 Sainte-Anne-de-Sabrevois, municipalité de paroisse de la Montérégie ;
 Sainte-Anne-des-Lacs, municipalité de paroisse des Laurentides ;
 Sainte-Anne-des-Monts, ville de la Gaspésie ;
 Sainte-Anne-de-Sorel, municipalité de paroisse de la Montérégie
 Sainte-Anne-des-Plaines, ville des Laurentides ;
 Sainte-Anne-du-Lac, municipalité des Laurentides
 Sainte-Anne-du-Sault, ancienne municipalité du Centre-du-Québec ;
 Sainte-Anne, ancienne circonscription fédérale de Montréal (1892-1966) ;
 Sainte-Anne, ancienne circonscription provinciale dans la région de Montréal ;
 Sainte-Anne-de-Bellevue, ville située à l'extrémité ouest de l'agglomération de Montréal ;

France 
 Sainte-Anne, commune du Doubs ;
 Sainte-Anne, commune du Gers ;
 Sainte-Anne, commune de Guadeloupe ;
 Sainte-Anne, commune du Loir-et-Cher ;
 Sainte-Anne, commune de Martinique ;
 Sainte-Anne-d'Auray, commune du Morbihan ;
 Sainte-Anne-Saint-Priest, commune de Haute-Vienne ;
 Sainte-Anne-sur-Brivet, commune de Loire-Atlantique ;
 Sainte-Anne-sur-Gervonde, commune de l'Isère ;
 Sainte-Anne-sur-Vilaine, commune d'Ille-et-Vilaine ;
 Lavault-Sainte-Anne, commune de l'Allier ;
 Nans-sous-Sainte-Anne, commune du Doubs ;

îles Anglo-Normandes 
 Sainte Anne, ville et paroisse sur l'île d'Aurigny, dans le bailliage de Guernesey ;

Seychelles 
 Baie Sainte-Anne, district de l'île de Praslin ;

Autres toponymes et hydronymes 
 Plusieurs quartiers :
 Sainte-Anne, quartier d'Auderghem (Bruxelles) ;
 Sainte-Anne, quartier de Marseille, France ;
 Sainte-Anne, quartier de Saint-Benoît, sur l'île de La Réunion, France ;
 Sainte-Anne, quartier de Montréal, Québec, Canada ;
 Sainte-Anne, quartier de Reims, France ;
 Sainte-Anne, quartier du Havre, France ;
 Sainte-Anne-du-Bocage, parc et quartier de Caraquet, Nouveau-Brunswick ;
 Sainte-Anne du Houlin, hameau de Plaine-Haute, France ;
 Grotte Sainte-Anne, Tilff, Belgique ;
 Grottes de Sainte-Anne (Sainte-Anne 1 et Sainte-Anne 2), Polignac, Haute-Loire ;
 Petit-Lac-Sainte-Anne, territoire non organisé canadien du Québec ;
 Le ruisseau de Sainte-Anne, un ruisseau de l'Aveyron affluent du Dourdou de Conques ;
 La plage de Sainte-Anne en Guadeloupe ;

Édifices religieux 
 
 , plusieurs basiliques dont :
 Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec ;
 Basilique Sainte-Anne d'Auray en Bretagne ;
 Basilique Sainte-Anne du Congo à Brazzaville.
 , plusieurs cathédrales dont :
 Cathédrale Sainte-Anne d'Apt en Provence.
 , plusieurs chapelles dont :
 Chapelle Sainte-Anne d'Aron ;
 Chapelle Sainte-Anne d'Auderghem ;
 Chapelle Sainte-Anne de Beaumont ;
 Un site classé sur la commune de Saint-Broladre en Ille-et-Vilaine.
 , plusieurs églises dont :
 Église Sainte-Anne (La Réunion) ;
 Église Sainte-Anne de Gassicourt.
 Monastère Sainte-Anne de Jérusalem

Congrégations 
 Sœurs de Sainte-Anne, basée à Lachine, fondée par Marie-Esther Blondin ;
 Sœurs de Sainte-Anne de Turin, un institut religieux féminin de droit pontifical, fondé par le marquis et la marquise de Barolo ;
 Sœurs de la charité de sainte Anne, fondée en 1804 à Saragosse ;
 Filles de Sainte Anne, congrégation fondée par Rosa Maria Benedetta Gattorno (1831-1900) en 1866 ;

Musée 
 Museumsquartier Sainte-Anne de Lübeck ;

Transport 
 Gare Sainte-Anne (Morbihan), gare ferroviaire située sur la commune française de Pluneret, dans le département du Morbihan, en région Bretagne ;
 Sainte-Anne, station du métro de Rennes.

Hôpitaux 
 Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris ;
 Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon ;

Chambre de rhétorique 
 Sainte-Anne, à Enghien.

Autres édifices 
 Colonne Sainte Anne à Innsbruck en Autriche ;
 , nom de deux forts français situés en Nouvelle-France ;
 Cristallerie Sainte-Anne de Vonêche